

Geografia 
 Ortega – comune colombiano, situato nel dipartimento di Tolima
 Ortega – quartiere di Jacksonville, Florida, Stati Uniti
 Ortega – villaggio nella Contea di San Joaquin, California, Stati Uniti
 Ortega – villaggio nella Contea di Santa Barbara, California, Stati Uniti
 Alicún de Ortega – comune spagnolo

Persone 
 Albert Riera Ortega - ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Amadeo Ortega – calciatore paraguaiano
 Amancio Ortega – imprenditore spagnolo
 Antonio León Ortega – scultore spagnolo
 Ariel Ortega – ex calciatore argentino
 Brian Ortega – lottatore di arti marziali miste
 Carlos Enrique Gutiérrez Ortega – calciatore colombiano
 Carmelo Ortega – allenatore di pallacanestro cubano
 César Ramón Ortega Herrera - vescovo cattolico venezuelano
 Charles Ortega - artista francese
 Cristóbal Ortega – allenatore messicano
 Daniel Ortega – politico nicaraguense
 David Marín Ortega - allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Esther Ortega – showgirl spagnola
 Faustino Alonso Ortega - ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante
 Francisco Ortega - calciatore argentino
 Glorimar Ortega – pallavolista portoricana
 Guillermo Ramírez Ortega -  ex calciatore guatemalteco
 Haret Ortega - calciatore messicano
 Humberto Ortega - rivoluzionario, generale, politico e scrittore nicaraguense 
 Ismael Bonilla Ortega - pilota motociclistico spagnolo
 Jaime Lucas Ortega y Alamino – cardinale cubano
 Javier Ortega Desio - rugbista a 15 argentino
 Javier Ortega Smith - politico ed ex militare spagnolo con cittadinanza argentina
 Jenna Ortega - attrice statunitense
 Jorge Ortega – calciatore paraguaiano
 José Ortega – artista spagnolo
 José Ortega y Gasset – filosofo spagnolo
 José María Ortega Martínez – militare e politico venezuelano
 José Francisco Robles Ortega – cardinale messicano
 José Gómez Ortega – torero spagnolo
 Josefa Durán y Ortega - danzatrice spagnola romanì
 Juan Ortega y Montañés – vescovo spagnolo
 Kenny Ortega – regista statunitense
 Iván Ortega – pentatleta messicano
 Lexy Ortega – scacchista italiano
 Luis Ortega Álvarez - giurista spagnolo
 Luisa Ortega Díaz - avvocatessa venezuelana
 Manuel Ortega - cantante austriaco
 Martín Rico y Ortega -  pittore spagnolo di paesaggi e città
 Mauricio Ortega - discobolo colombiano
 Michael Javier Ortega – calciatore colombiano
 Miguel Ortega – calciatore paraguaiano
 Miguel Gutiérrez Ortega - calciatore spagnolo, di ruolo difensore 
 Onésimo Redondo Ortega – politico spagnolo
 Orlando Ortega – ostacolista cubano naturalizzato spagnolo
 Oscar McFarlane Ortega -  ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 panamense
 Óscar Urbina Ortega - arcivescovo cattolico colombiano
 Rodrigo Alborno Ortega - calciatore paraguaiano con passaporto italiano
 Rodrigo Capó Ortega - ex rugbista a 15 uruguaiano
 Rostyn González – cestista venezuelano
 Secondino Ortega García -  presbitero spagnolo e beato dalla Chiesa cattolica
 Sergio Ortega – pianista cileno
 Sergio Sánchez Ortega – calciatore spagnolo
 Stefan Ortega – calciatore tedesco
 Stephany Ortega – modella uruguagia
 Urbano Ortega – allenatore spagnolo
 Víctor Ortega – tuffatore colombiano
 Zoilamérica Ortega Murillo - politica, attivista femminista e per i diritti LGBT nicaraguense

Musica 
 La Famiglia degli Ortega – gruppo musicale italiano